Uri kan syfta på:

 URI – en dataprogrammeringsterm, se Uniform Resource Identifier
 Uri (Bibeln) – en biblisk person som omnämns i Andra Moseboken och Andra Krönikeboken
 Yeollin Uri – ett politiskt parti i Sydkorea

Geografi

Estland 

 Uuri, ort, Harju län, Kuusalu vald,

Indien 

 Uri (ort), Jammu och Kashmir,

Italien 

 Uri, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Sassari,

Schweiz 

 Uri, kanton,

Ungern 

 Úri, ort, Pest, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar